Планшет:
 Планшет — приспособление для закрепления бумаги.
 Планшет обстановки — специальное устройство на боевых постах командных пунктов армии для отображения графических данных.
 Планшет, планшетка — просторечное название офицерской полевой сумки для хранения карт местности.
 Графический планшет — разновидность устройства ввода графической информации.
 Планшетный компьютер — разновидность компьютеров.
 Планшетные куклы — разновидность используемых в театрах кукол, которые управляются с помощью рукояток, прикрепленных к голове и к другим частям тела.
 Планшетный сканер — разновидность устройства ввода графической информации.